Doubleday est un patronyme britannique pouvant désigner :
 Doubleday, une maison d'édition américaine
 Abner Doubleday (1819-1893), général américain, inventeur présumé du baseball ;
 Edward Doubleday (1810-1849), entomologiste britannique ;
  (1945-2018), acteur américain, père de Kaitlin et Portia Doubleday ;
  (1862-1934), éditeur anglais, père de Nelson Doubleday ;
 Henry Doubleday (1808-1875), ornithologiste britannique (le colibri de Doubleday lui est dédié) ;
 Henry Doubleday (1810-1902), horticulteur et botaniste britannique ;
 Kaitlin Doubleday (née en 1984), actrice américaine, sœur de Portia Doubleday ;
 Nelson Doubleday (1889-1949), éditeur américain ;
 Portia Doubleday (née en 1988), actrice américaine, sœur de Kaitlin Doubleday ;

Homonymie de patronyme